Asop (, tal vegada format per  'llot', 'fang' i l'arrel h₂ep 'aigua') fou un nom de riu a l'antiga Grècia. Els rius següents portaren aquest nom:
 Asop de Beòcia, que discorre per la frontera amb l'Àtica
 Asop d'Acaia, que desemboca al Golf de Corint, prop de l'antiga Sició
 Asop de Mèlida, que desemboca a l'Esperqueu, prop de Làmia
 Asop de Frígia, afluent del Licos
 Asop d'Egina, segons Plini el Vell
 Asop de Paros, segons Estrabó
 Asop de Lacedemònia, un rierol que donà nom a la població d'Asopos
Aquests rius, i principalment el d'Acaia, donaren lloc al naixement d'un personatge de la mitologia grega: Asop, fill d'Oceà.